Карвуна (Каруна) е име, донесено от древните българи и означава „съпричастие, близост, взаимност, гостоприемство“. Може да се отнася за:

 Карвуна — средовековен български град, намирал се най-вероятно над с. Кранево, Балчишко, съществувал до XIV в., столица на Карвунското деспотство.
 Карвуна — село в община Балчик, област Добрич.
 Карвуна ризорт — вилно селище до пристанището на Каварна, област Добрич.
 Карвуна (къмпинг) — къмпинг близо до село Крапец в община Шабла, област Добрич.